

Patronyme 

Par ordre chronologique :
 Martin Ruzé de Beaulieu (1526-1613), secrétaire du roi sous Henri III, Henri IV et Louis XIII
 Antoine Coëffier de Ruzé d'Effiat (1581-1632), marquis d'Effiat, maréchal de France
 Guillaume Ruzé (?-1587), évêque de Saint Malo puis évêque d'Angers
 Henri Coiffier de Ruzé d'Effiat (1620-1640), marquis de Cinq-Mars, excuté pour conspiration
 Jean Ruzé d'Effiat (1622-1698), abbé du Mont Saint-Michel
 Benoît-Jean-Gabriel-Armand de Ruzé d'Effiat (1780-1870), homme politique français
 Franck Ruzé (1970-), écrivain français

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme